Bình Sơn (Đồng Nai), plaats in district Long Thành, Đồng Nai;
 Bình Sơn (Quảng Ngãi), district in de provincie Quảng Ngãi.
 Bình Sơn (Lục Nam), plaats in Bắc Giang.
 Bình Sơn (Bình Phước), plaats in Bình Phước.
 Bình Sơn (Hòa Bình), plaats in Hòa Bình.
 Bình Sơn (Kiên Giang), plaats in Kiên Giang.
 Bình Sơn (Nghệ An), plaats in Nghệ An.
 Bình Sơn (Quảng Nam), plaats in Quảng Nam.
 Bình Sơn (Thái Nguyên), plaats in Thái Nguyên.
 Bình Sơn (Thanh Hóa), plaats in Thanh Hóa.